Уи́л Уи́тон (; род. 29 июля 1972, , Калифорния, США) — американский актёр. Известен ролями Горди Лашанса в картине «Останься со мной» и Уэсли Крашера в телевизионном сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», а также по сериалу «Теория Большого взрыва», в котором играет самого себя.

Биография 
Родился в семье актрисы и медицинского работника. У него есть сестра Эми и брат Джереми, которые сыграли эпизодические роли в одном из эпизодов сериала «Звёздный путь: Следующее поколение».

Ведущий «TableTop» — передачи, где вместе с гостями играет в настольные игры.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»